Attilio Fontana (1876-1936) – politico italiano, deputato del Regno d'Italia
 Attilio Fontana (1952) – politico italiano, presidente della Regione Lombardia
 Attilio Fontana (1974) – attore e cantante italiano